Саїн — острів в Червоному морі, належить Еритреї

 Аружан Саїн (*1976) — казахський громадський діяч, телеведуча, актриса, продюсер, директор благодійного фонду
 Жумагалі Саїн (*1912-†1961) — казахський радянський поет, письменник і перекладач, учасник німецько-радянської війни
 Дмитро Саїн (Онуфрійович) (*1943) - директор Молдавського науково-дослідного інституту туберкульозу (1982–1988 рр.), координатор Національної програми контролю та профілактики туберкульозу, доктор медичних наук.

Див. також 
 Саїн-Альто